Bei den III. Olympischen Winterspielen 2020 in Lausanne fanden zwei Wettbewerbe im Curling statt. Austragungsort ist das Palladium de Champéry.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Mixed Team

Teams

Round Robin

Gruppe A

Freitag, 10. Januar 
Draw 1
9:00 Uhr

Samstag, 11. Januar 
Draw 4
10:00 Uhr

Draw 5
14:00 Uhr

Draw 6
18:00 Uhr

Sonntag, 12. Januar 
Draw 9
18:00 Uhr

Montag, 13. Januar 
Draw 11
14:00 Uhr

Dienstag, 14. Januar 
Draw 13
10:00 Uhr

Gruppe B

Freitag, 10. Januar 
Draw 3
18:00 Uhr

Samstag, 11. Januar 
Draw 5
14:00 Uhr

Sonntag, 12. Januar 
Draw 7
10:00 Uhr

Montag, 13. Januar 
Draw 10
10:00 Uhr

Draw 11
14:00 Uhr

Draw 12
18:00 Uhr

Dienstag, 14. Januar 
Draw 15
18:00 Uhr

Gruppe C

Freitag, 10. Januar 
Draw 2
14:00 Uhr

Samstag, 11. Januar 
Draw 4
10:00 Uhr

Sonntag, 12. Januar 
Draw 7
10:00 Uhr

Draw 8
14:00 Uhr

Draw 9
18:00 Uhr

Montag, 13. Januar 
Draw 12
18:00 Uhr

Dienstag, 14. Januar 
Draw 14
14:00 Uhr

Gruppe D

Freitag, 10. Januar 
Draw 1
10:00 Uhr

Draw 2
14:00 Uhr

Draw 3
18:00 Uhr

Samstag, 11. Januar 
Draw 6
18:00 Uhr

Sonntag, 12. Januar 
Draw 8
14:00 Uhr

Montag, 13. Januar 
Draw 10
10:00 Uhr

Dienstag, 14. Januar 
Draw 13
10:00 Uhr

Draw 14
14:00 Uhr

Draw 15
18:00 Uhr

Finalrunde

Viertfelfinale 
Mittwoch, 15. Januar, 10:00 Uhr

Halbfinale 
Mittwoch, 15. Januar, 14:00 Uhr

Spiel um Bronze 
Donnerstag, 16. Januar, 12:00 Uhr

Finale 
Donnerstag, 16. Januar, 12:00 Uhr

Mixed Doppel

Obere Hälfte

Mittlere Hälfte

Untere Hälfte

Rangliste Draw Shot Challenge

Finalrunde

Curling
2020
Curling 2020
Sportveranstaltung in Champéry
Curling (Schweiz)